Az 1957–1958-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság a huszonhetedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
Népsport 1958.06.25.

Kosárlabda-bajnokság évei
1958 a kosárlabdában
1957 a sportban